Lysippe () ist in der griechischen Mythologie

 Lysippe (Tochter des Proithos), Tochter des Proithos und der Stheneboia 
 Lysippe (Tochter des Thespios), von Herakles Mutter des Erasippos
 Lysippe (Amazone), Mutter des Tanais
 Lysippe (Mutter des Teuthras)
 Lysippe (Gattin des Kephalos)
 Lysippe (Gattin des Talaos), Mutter der Eriphyle